Lukas Hinterseer, né le  à Kitzbühel en Autriche, est un footballeur international autrichien qui évolue au poste d'attaquant au Hansa Rostock.

Biographie

En club 

Lukas Hinterseer commence sa carrière professionnelle au Wacker Innsbruck. Il est prêté en 2012 au FC Lustenau puis au First Vienne.

En 2014, il rejoint l'Allemagne en s'engageant avec le FC Ingolstadt.

Le , en fin de contrat avec le VfL Bochum, il s'engage pour deux saisons avec le Hambourg SV.

En équipe nationale 

Lukas Hinterseer est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Marcel Koller pour un match amical face aux États-Unis le . Il sort à la  à la place de  (victoire 1-0). 

Il compte 12 sélections mais aucun but avec l'équipe d'Autriche depuis 2013.

Vie privée 
Lukas est le petit-fils de l'ancien champion olympique et champion du monde, le skieur alpin Ernst Hinterseer et aussi le neveu du chanteur et ancien skieur alpin Hansi Hinterseer. Il est le fils de l'ancien skieur alpin Guido Hinterseer.

Palmarès 
  Wacker Innsbruck :
 Champion d'Autriche de D2 en 2010

Statistiques

Statistiques en club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international autrichien
Joueur du Wacker Innsbruck
Joueur du First Vienna
Joueur du FC Ingolstadt 04
Joueur du VfL Bochum
Joueur du Hambourg SV
Joueur de l'Ulsan Hyundai FC
Joueur du Hanovre 96
Joueur du Hansa Rostock
Naissance en mars 1991
Naissance à Kitzbühel